Die AEGON Surbiton Trophy 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 12. Juni 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames